Љубач може бити:

 Љубач (Книн), насељено мјесто града Книна, Далмација, Република Хрватска
 Љубач (Ражанац), насељено мјесто у општини Ражанац, Далмација, Република Хрватска
 Љубач (Дубровник), насељено мјесто града Дубровника, Република Хрватска